SHN est un code, qui signifie :
 Sainte-Hélène, dans la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays)
 langue shan appartient au sous-groupe taï, dans la norme ISO 639-3 (liste des langues)
SHN est un sigle, qui signifie :
 Shorten, un algorithme de compression audio

SHN est l'abréviation de Sportif de haut niveau.

Code